Une magnifique nuit est le treizième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

À l'aube 

Après avoir fait le bilan de la nuit avec Hajimé, Kenshin et Sanosuké retournent à Aoiya, où Yahiko et Kaoru les attendent. Kenshin s'excuse auprès de cette dernière pour les soucis qu'il lui a causés.

Puis tous retrouvent Misao. Cette dernière demande à Kenshin de combattre Aoshi, qui est désormais leur ennemi.

Les pleurs 

Nenji reprend connaissance, tous se regroupent auprès de lui, et il demande à Kenshin de tuer Aoshi, qui ne sait plus distinguer le Bien du Mal. Misao est troublée, même si elle a décidé que Aoshi était son ennemi.

Mais Kenshin sourit, et fait remarquer à Nenji qu'il est toujours vivant malgré l'attaque mortelle de Aoshi. Ce dernier a donc épargné son adversaire, consciemment ou non.

Kenshin annonce alors qu'il ramènera Aoshi ici, qu'il trouve enfin la paix. Misao, à sa grande surprise, sent des larmes couler sur ses joues, et Kaori la réconforte en disant que c'est mieux ainsi.

Une magnifique nuit 

La nuit suivante, Kenshin veille sur le toit, et est rejoint par Kaoru. Celle-ci l'interroge sur la technique du dragon divin de l'école Hiten Mitsurugi, disant que dès que cela concerne Kenshin elle s'y intéresse. Elle lui remet ensuite la pommade de Megumi, et ajoute que tous prient pour que rien n'arrive à Kenshin.

Yahiko et Sanosuké les rejoignent. Kenshin demande au premier de rester à Aoiya pour veiller sur tout le monde, car Shishio peut attaquer. Misao, Nenji et toute la bande d'Obiwabanshû fait son apparition, disant à Kenshin qu'ils s'en sortiront et qu'il peut se battre sans souci.

Au petit matin, Kenshin, Sanosuké et Hajimé partent, Kaoru disant que tous rentreront ensemble à Tokyo.

La vipère 

Hôji montre à Shishio sa détermination à le faire gagner, quel qu'en soit le prix. Shishio décide alors de suivre le plan de Hôji, et envoie Saizuchi, Fuji, Iwanbô et Henya à Aoiya.

La colère divine 

Kenshin, Sanosuké et Hajimé sont accueillis à l'entrée du repaire de Shishio par Yumi, qui leur servira exceptionnellement de guide. Franchissant de nombreux pièges, elle leur dit que les combats se feront un contre un, sans intervention extérieure.

Le premier adversaire est Anji, et Sanosuké décide de l'affronter.

Différence de force 

Face à celui qui lui a appris la technique du double coup, Sanosuké se retrouve en difficulté. Mais, constatant que son adversaire ne cherche qu'à tout détruire, il ne renonce pas, et annonce qu'il le vaincra.

Sûr de sa force 

Jouant le tout pour le tout, Sanosuké réussit à frapper son adversaire. Mais le double coup est amorti par une tablette funéraire.

Un monde difficile à sauver 

Anji explique que, moine bouddhiste, des enfants qu'il aidait et protégeait ont été tués par un maire de village cupide. Il a donc puni les coupables en les tuant jusqu'au dernier, et est depuis habité d'une « colère divine ».

Le langage des poings 

Anji ne renonçant pas, Sanosuké utilise un triple coup, et le met à terre. Il se relève, mais abandonne le combat lorsque Sanosuke lui dit que les enfants, dont la tablette funéraire baigne dans le sang, souhaitent certainement que lui qui a survécu ait une vie heureuse.

Incendie à Kyôto | L'heure de tenir ses promesses

Volume de Kenshin le vagabond